Патрик Маклохлин в ирландской транскрипции () или Патрик Маклафлин (; род. 30 ноября 1957, Стаффорд, Англия) — британский политик, министр транспорта в первом и втором кабинетах Дэвида Кэмерона (2012—2016). Канцлер Герцогства Ланкастерского и председатель Консервативной партии в первом и втором кабинетах Терезы Мэй (2016—2018).

Биография 
Окончил католическую школу имени кардинала Гриффина в Кэнноке (графство Дербишир), университетского образования не получил.

В 16 лет окончил школу, далее учился в Стаффордширском сельскохозяйственном колледже при Колледже южного Стаффордшира (South Staffordshire College). В 1974 году трудился на ферме, в тот же год пришёл на шахту Littleton Colliery в Кэнноке и приступил к работе в Национальном угольном союзе (NCB) — корпорации, объединяющей национализированные шахты. В 1980 году избран в окружной совет Кэннок Чейз и работал там до 1987 года, одновременно в 1981—1987 годах входил в совет графства Стаффордшир.

В 1982—1984 годах Маклохлин являлся заместителем председателя национальной организации . В 1983 году неудачно баллотировался в Палату общин в избирательном округе  в английском графстве Уэст-Мидлендс. 8 мая 1986 года впервые был избран на дополнительных выборах в округе  в графстве Дербишир (его предшественник Мэтью Пэррис досрочно сдал мандат, поскольку начал карьеру на телевидении) и неизменно сохранял этот округ за собой на всех последующих выборах (начиная с парламентских выборов 6 мая 2010 года округ преобразован в ). В 1987—1988 годах являлся  младшего министра образования , а в 1988—1989 годах занимал ту же должность при министре торговли и промышленности . Парламентский помощник министра транспорта со сферой ответственности в области авиации и судоходства в 1989—1992 годах, объединённый парламентский помощник министра занятости (Joint Parliamentary Under-Secretary of State) в 1992—1993 годах, парламентский помощник министра торговли и промышленности в 1993—1994 годах, помощник парламентского организатора в 1995—1996 годах, парламентский организатор в 1996—1997 годах. Соорганизатор парламентского меньшинства в 1997—1998 годах, заместитель оппозиционного парламентского организатора в 1998—2005 годах, парламентский организатор меньшинства в 2005—2010 годах, парламентский секретарь Казначейства и старший парламентский организатор в 2010—2012 годах.

4 сентября 2012 года Маклохлин назначен министром транспорта в первом кабинете Кэмерона.

7 мая 2015 года на очередных парламентских выборах Маклохлин получил в своём округе Дербишир Дейлз 52,4 % голосов, его основной конкурент лейборист Энди Ботам (Andy Botham) заручился поддержкой 22,7 % избирателей.

11 мая 2015 года Дэвид Кэмерон сформировал по итогам выборов новый кабинет, в котором Патрик Маклохлин сохранил кресло министра транспорта.

13 июля 2016 года Дэвид Кэмерон ушел в отставку с должности премьер-министра в связи с исходом референдума о членстве Британии в Евросоюзе, на котором британцы проголосовали за выход Великобритании из ЕС. Преемником Кэмерона стала министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй, в её кабинете получил портфель канцлера Герцогства Ланкастерского и должность председателя Консервативной партии.

8 января 2018 года в ходе массовых перестановок во втором кабинете Мэй освобождён от обеих своих должностей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Члены Консервативной партии Великобритании
Кабинет Дэвида Кэмерона
Министры транспорта Великобритании
Канцлеры герцогства Ланкастерского
Члены парламента Соединённого Королевства (1983—1987)
Члены парламента Соединённого Королевства (1987—1992)
Члены парламента Соединённого Королевства (1992—1997)
Члены парламента Соединённого Королевства (1997—2001)
Члены парламента Соединённого Королевства (2001—2005)
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Члены парламента Соединённого Королевства (2010—2015)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)